Парашютно-тормозная установка (ПТУ) или Парашютно-тормозная система (ПТС) служит для торможения транспортного средства и разгрузки тормозной системы, а именно колёс, уменьшает дистанцию пробега при торможении путём искусственного увеличения лобового сопротивления.

Обычно приводится в действие на скорости 180—400 км/ч; резко увеличивает сопротивление воздуха, что позволяет быстро снизить скорость движения самолёта и сократить длину пробега на 30—35 %. Использование ПТС особенно целесообразно при посадке самолёта на увлажнённую или обледенелую ВПП, когда эффективность тормозов колёс шасси резко снижается из-за уменьшения коэффициента сцепления и пользование ими на начальном этапе пробега становится опасным. На лёгких самолётах обычно применяют один тормозной парашют площадью 15—40 м2, на средних и тяжёлых — двух- и трёхкупольные ПТС общей площадью до 200 м2. Время вытягивания и наполнения куполов 1,5—3 с. На скорости 20—30 м/с тормозные парашюты обычно отцепляют, так как они становятся неэффективными. К существенным недостаткам способа торможения парашютом относится необходимость содержания на аэродроме специальной парашютной команды, которая собирает и укладывает отцепленные парашюты.

Парашютно-тормозная установка состоит из контейнера, вытяжных и основных парашютов (включающих купол и стропы), механизмов отстрела крышки, замковой системы и блока автоматики. После открытия створок контейнера пружина выталкивает в поток встречного ветра вытяжной парашют, который вытягивает чехол и основные парашюты. Купола ПТС изготовляются из капрона благодаря его высоким прочностным свойствам. Выпуск и отцепку парашютов производит лётчик при помощи дистанционной системы, обеспечивающей необходимую блокировку и последовательность операций. Применяются также автоматические системы введения парашютов, срабатывающие, как правило, после касания передней или основной опорами шасси самолёта поверхности ВПП.

См. также 
 Аэродинамический тормоз

Парашютные системы
Конструкция летательных аппаратов